

Patronyme

 Jacques Burtin, (1955- ), compositeur, écrivain et réalisateur français ;
 Joanny Burtin, (1893-1977), aviateur français ;
 Nicolas Burtin, (1972- ), skieur alpin français ;
 Raphaël Burtin, (1977- ), skieur alpin français ;
 René Burtin, (1892-1975), homme politique français ;
 Armand Burtin (1896-1972), athlète français.